Senhorio — proprietário de bem imobiliário que é arrendado
Senhoria — conceito ligado ao feudalismo
Signoria — magistratura e forma de governo em vigor em muitas comunas italianas no passado
A Senhoria — novela de Dostoiévski
A Senhoria (Roald Dahl) — conto de Roald Dahl

Ver também 
Senhoriagem — lucro do governo derivado da emissão de moeda

Desambiguações de história
Desambiguações de literatura